Georgetown puede referirse, en esta enciclopedia:

Ciudades
 Georgetown, capital de Guyana.
 Georgetown (Isla Ascensión).
 Georgetown (San Vicente y las Granadinas).
 Georgetown (Alaska). 
 Georgetown (Arkansas). 
 Georgetown (California). 
 Georgetown (Colorado). 
 Georgetown (Connecticut). 
 Georgetown (Delaware).
 Georgetown (Florida). 
 Georgetown (condado de Chatham, Georgia), en el condado de Chatham, Georgia. 
 Georgetown (condado de Quitman, Georgia), en el condado de Quitman, Georgia.
 Georgetown (Idaho). 
 Georgetown (Illinois). 
 Georgetown (condado de Allen, Indiana)
 Georgetown (condado de Cass, Indiana)
 Georgetown (condado de Floyd, Indiana)
 Georgetown (condado de Randolph, Indiana)
 Georgetown (condado de St. Joseph, Indiana)
 Georgetown (condado de Washington, Indiana)
 Georgetown (Kentucky).
 Georgetown (Luisiana).
 Georgetown (Maine). 
 Georgetown (Massachusetts).
 Municipio de Georgetown (Míchigan). 
 Georgetown (Minnesota).
 Municipio de Georgetown (Minnesota). 
 Georgetown (Misisipi).
 Georgetown (Nueva York), pueblo en el condado de Madison.
 Georgetown (Brooklyn).
 Georgetown (Ohio). 
 Georgetown (Pensilvania).
 Georgetown (condado de Lancaster, Pensilvania).
 Georgetown (condado de Luzerne, Pensilvania).
 Georgetown (Carolina del Sur). 
 Georgetown (Tennessee).
 Georgetown (Texas). 
 Georgetown (Washington D. C.)
 Georgetown (Seattle), Washington.
 Georgetown (condado de Berkeley, Virginia Occidental).
 Georgetown (condado de Lewis, Virginia Occidental).
 Georgetown (condado de Marshall, Virginia Occidental).
 Georgetown (condado de Monongalia, Virginia Occidental).
 Georgetown (condado de Polk, Wisconsin).
 Georgetown (condado de Price, Wisconsin).

También
 Universidad de Georgetown, Washington D.C., Estados Unidos
 embalse Georgetown Reservoir